Gibba ist der Familienname oder das Pseudonym folgender Personen:

 Gibba (Francesco Maurizio Guido; 1924–2018), italienischer Trickfilmer
 Kawsu L. Gibba, gambischer Politiker
 Lamin Leroy Gibba (* 1994), deutscher Schauspieler, Drehbuchautor und Filmproduzent

Gibba steht für:

 Titularbistum Gibba, Titularbistum in Numidien